Zwirner ist der Familienname folgender Personen:

 David Zwirner (* 1964), deutsch-US-amerikanischer Galerist
 Dorothea Zwirner (* 1965), deutsche Kunsthistorikerin und Autorin
 Eberhard Zwirner (1899–1984), deutscher Mediziner und Phonetiker
 Ernst Friedrich Zwirner (1802–1861), deutscher Architekt und Dombaumeister
 Henning Zwirner (1927–1985), deutscher Rechtswissenschaftler
 Julius Zwirner (20. Jahrhundert), deutscher Orgelbauer
 Rudolf Zwirner (* 1933), deutscher Kunsthändler und Galerist
 Ruprecht Zwirner (1929–2010), deutscher Chirurg und ärztlicher Standespolitiker
 Thomas Zwirner, Erfinder der Discountzertifikate
 Walter Zwirner (1899–1952), deutscher Journalist und Widerstandskämpfer